Ciucă se poate referi la:

 Alexandru Ciucă (1880–1972), medic veterinar român, membru corespondent al Academiei Române
 Bogdan Ciucă (n. 1968), politician român
 Diana Ciucă (n. 2000), handbalistă română
 Marcel-Dumitru Ciucă (n. 1943), istoric, scriitor și paleograf român
 Mădălin Ciucă (n. 1982), fotbalist român
 Mihai Ciucă (1883–1969), medic, om de știință român, cercetător și profesor român în domeniul bacteriologiei, a bolilor infecțioase și a vaccinurilor, membru titular al Academiei Române
 Nicolae Ciucă (n. 1967), politician român, prim-ministru din noiembrie 2021
 Răzvan Ciucă (n. 1947), profesor de istorie, muzeograf și etnolog român
 Valentin Ciucă (n. 1943), critic de artă și eseist român

Nume de familie românești